Unter dem Schlagwort der Transnationalen Organisationen fasst man im Allgemeinen all diejenigen global über mehrere Länder (mindestens drei) verteilten transnationalen nichtstaatlichen Organisationsformen zusammen, die Güter produzieren (materiell) bzw. Dienstleistungen erbringen (immateriell) können und dabei regierungsunabhängig arbeiten.

Dabei bezieht sich die erste Gruppe insbesondere auf die gewinnorientiert agierenden transnationalen bzw. Multinationalen Konzerne, während die zweite Gruppe vor allem Internationale nichtstaatliche Organisationen wie Greenpeace oder Amnesty International, aber eben auch Organisationsstrukturen wie etwa die Katholische Kirche zusammenfasst.

Im Prozess der Globalisierung gewinnen Transnationale Organisationen in zunehmendem Maße an Bedeutung, da sie nicht nur auf die nationale, sondern eben auch auf die sich der Volkssouveränität in gewissem Sinne entziehende internationale Ebene politischer Entscheidungen Einfluss nehmen können.

Globalisierung

fr:Firme transnationale